Numery alarmowe – numery telefonów służb powołanych do niesienia pomocy
 Numery kierunkowe – numer telefoniczny przydzielony dla określonego obszaru, sieci lub usługi
 Numery informacyjne – zbiór numerów telefonicznych, pod którymi dostępne są usługi informacyjne